Osoby o nazwisku Määttä:
 Antti Määttä (ur. 1993) – fiński skoczek narciarski
 (Yngve) Eilert ("Garvis") Määttä (1935-2011) – fiński hokeista
 Jarkko Määttä (ur. 1994) – fiński skoczek narciarski
 Kalle Määttä (ur. 1984) – fiński siatkarz
 Olli Määttä (ur. 1994) – fiński hokeista
 Pirkko (Sisko) Määttä (ur. 1959) – fińska biegaczka narciarska
 Tero Määttä (ur. 1982) – fiński hokeista

Fińskie nazwiska